Il singolare del Swedish Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Mariano Zabaleta.

Zabaleta ha battuto in finale 6–3, 6–4 Nicolás Lapentti.

Teste di serie

  Carlos Moyá (semifinali)
  Tommy Robredo (semifinali)
  Younes El Aynaoui (primo turno)
  Michail Južnyj (quarti di finale)

 Mariano Zabaleta (campione)
 Nicolás Lapentti (finale)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Alberto Martín (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Swedish Open 2003
ATP Tour 2003